Новоеловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новоеловский сельсовет — в Троицком районе Алтайского края.
 Новоеловский сельсовет — в Большеулуйском районе Красноярского края.